

Geografia 
Frannie (Wyoming)

Outros 
Frannie  — personagem da série Greek, interpretada por Tiffany Dupont
Frannie Avery — personagem da série In the Cut, interpretada por Meg Ryan
Frannie — personagem da série Friends with Money, interpretada por Joan Cusack

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de cinema